

El Alto, une ville de la Bolivie ;

;
 Alto Santo,une municipalité de l'État du Ceará ;
 Alto Rio Novo, une municipalité de l'État d'Espírito Santo ;
 Alto Horizonte, une municipalité de l'État de Goiás ;
 Alto Parnaíba, une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Alto Caparaó, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Alto Rio Doce, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Alto Jequitibá, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Alto Araguaia, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Alto Boa Vista, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Alto Garças, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Alto Paraguai, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Alto Taquari, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Alto Longá, une municipalité de l'État du Piauí ;
 Alto Paraná, une municipalité du Paraná ;
 Alto Piquiri, une municipalité de l'État du Paraná ;
 Alto do Rodrigues, une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Alto Feliz, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Alto Bela Vista, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 , le nom de plusieurs municipalités brésiliennes ;
 , le nom de plusieurs municipalités brésiliennes ;

Alto, une census-designated place en Californie ;
 Alto , une ville dans les comtés de Banks et de Habersham, en Géorgie ;
 Alto, une localité du comté de Howard (Indiana) dans l'Indiana ;
 Alto, une localité du Michigan ;
 Alto, une municipalité du Comté de Cherokee au Texas ;
 Alto, une localité du Wisconsin ;
 Palo Alto ;

Alto, une commune italienne de la province de Coni ;

Alto Paraná, un département.